Tanka (vagy thangka), szövetre festett buddhista kép
 Tanka, a japán vaka egyik műfaja
 Tanka, a kínai nyelv egy nyelvjárása